Софи Зион (), больше известна как SOPHIE — шотландская музыкантка, продюсер, певица, автор песен и диджей. Известна своими синтезированными и «гиперкинетическими» композициями, такими как «Bipp» (2013) и «Lemonade» (2014). Её сборник «Product» вышел в 2015. Дебютный альбом «Oil of Every Pearl’s Un-Insides», который впоследствии был номинирован на Грэмми в категории Лучший танцевальный/электронный альбом, вышел в 2018. Она работала с исполнителями лейбла PC Music, включая A. G. Cook и GFOTY, а также была продюсером для таких музыкантов, как Мадонна, Charli XCX, Vince Staples, Let’s Eat Grandma, Ким Петрас, Flume, Namie Amuro и Itzy.

Биография 
Софи родилась 17 сентября 1986 года в городе Глазго в Шотландии. Отец Софи ставил кассеты с электронной музыкой в машине и брал Софи на рейвы, когда она была совсем маленьким ребёнком, впоследствии чего быстро увлеклась музыкой. В интервью Lenny Letter, Софи заявила, что в детстве проводила всё свое время, слушая и крадя эти кассеты из машины. Получив в подарок на день рождения клавиатуру, Софи заинтересовалась созданием своей музыки. В возрасте девяти или десяти лет Софи выразила желание бросить школу, чтобы стать продюсером электронной музыки (родители Софи этого не разрешили). Софи продолжала создавать музыку на протяжении всего подросткового возраста, регулярно заявляя: «Я запрусь в своей комнате, пока не сделаю альбом». Сводная сестра попросила Софи стать диджеем на её свадьбе; позже Софи призналась, что сводная сестра «не знала, что я делаю в своей комнате одна» и решила, что Софи — диджей. Примерно в это время Софи научилась диджеингу в дополнение к продюсированию.

Софи умерла 30 января 2021 года в доме, где она проживала в Афинах, после несчастного случая. По сообщению её лейбла, она «забралась повыше, чтобы посмотреть на полную луну, поскользнулась и упала».

Звук и стиль 
В основном Софи использовала Elektron Monomachine и Ableton Live для создания музыки, где делала различные звуки, похожие на «латекс, воздушные шары, пузыри, металл, пластик и эластичные материалы». Как отметили в AllMusic, «гиперкинетическое звучание» SOPHIE имеет «сюрреалистическое, искусственное качество», из-за частого использования обработанных женских голосов с неестественно высоким звучанием и «сахарных синтезированных текстур». Газета The New York Times описала музыку музыкантки, как «забавную […], но также как и приглашение рассмотреть поп-музыку как стиль — его структуру, гендерные ожидания и коммерческий статус…». Когда «Billboard» спросил у Софи, в каком жанре она создавала музыку, она ответила «рекламирование» (advertising).

Ранним визуальным рядом к музыке Софи были красочные изображения, которые она называла «домашней молекулярной варкой» (Homemade Molecular Cooking). На обложках её синглов зачастую были изображены объекты из пластика или других индустриальных материалов — эта идея зародилась после разговора музыкантки с Джоном Робертсом, её другом и электронным музыкантом. На мероприятии POPcube, она показала новые постеры и открытки, на которых были изображены продукты, которые позже можно было приобрести в её интернет-магазине, в которые входили каблуки, пуховик и солнцезащитные очки. Хоть на момент выхода альбома на все эти продукты предоставлялась скидка, все они, за исключением секс-игрушки «безопасный для тела силиконовый продукт» (body safe silicone product), который продавался в комплекте со специальным изданием альбома, были моментально выкуплены, что вызвало подозрения, что эти продукты никогда на самом деле не существовали.

Память 
Рабочая группа по названиям звёзд () переименовала астероид «(10026) 1980 RE1» (открыт чешским астрономом Антонином Мркоcом в 1986 году) на «Sophiexeon», при этом назвав её влиятельной певицей, автором песен, продюсером, а также пионером в электронной музыке, чей футуристический стиль «изменил ландшафт поп-музыки в начале XXI века».

Дискография 

Альбомы
 Product 
 Oil of Every Pearl’s Un-Insides 
 Oil of Every Pearl's Un-Insides Non-Stop Remix Album

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 
Музыканты-электронщики Великобритании
Жертвы несчастного случая